Амбер Ли Эттинджер, более известная как Obama Girl (р. 2 октября, 1982, Хэйзлтон, США) — американская модель и интернет-знаменитость, исполнительница популярной песни «I Got a Crush… on Obama» о президенте США Бараке Обаме.

В 2003 г. Эттинджер получила титул Мисс города Нью-Йорк.

В июне 2007 г. американский развлекательный веб-сайт Barely Political разместил на YouTube полусатирический видеоклип Эттинджер «I Got a Crush… on Obama».

Позже Эттинджер снялась в клипе «Hillary! Stop the attacks! Love, Obama Girl»

Примечания

Внешние ссылки 
 Канал Эттинджер на YouTube

Барак Обама